Dans le domaine du BDSM, le collier est un objet constitué de n'importe quelle matière placé autour du cou du partenaire dominé. Une personne portant un collier symbolise généralement sa relation avec une autre personne. La forme classique du collier est une bande de cuir noire souvent accompagné de petits anneaux en métal. Le collier peut être utilisé dans les jeux de rôles sexuels représentant l'humiliation car le collier possède une connotation de contrôle sur l'individu.

Histoire 

Dans le BDSM, le port d’un collier signifie généralement que le porteur est le dominé. Beaucoup de soumis et d’esclaves portent un collier pour indiquer leur statut et leur engagement. Il peut être utilisé pour représenter la relation qui unit le/la dominant(e) et le/la soumis(e). Peu de soumis(es) portent leur collier en permanence. La plupart portent un , souvent un bracelet ou un pendentif, ce qui est plus discret que le  collier. Il n’est pas rare que le/la soumis(e) possède plusieurs colliers pour différentes occasions. Certains colliers peuvent être cadenassés ; de ce fait, seul le dominant pourra le lui retirer. Mettre un collier à son partenaire peut donner le signal de départ pour le commencement d'un Jeu de rôle sexuel. Le port du collier peut exprimer la dévotion que le/la soumis(e) porte à son maître ou à sa maîtresse. Pour le/la soumis(e), se faire mettre un collier par son partenaire peut être un geste symbolique de confiance qu’il/elle porte à ce dernier.

Offrir ou accepter un collier peut, pour les partenaires, être l’expression de l'affection et parfois de l'amour le plus profond que l'un porte à l'autre (et réciproquement). Le collier a alors une importance semblable à l'échange des anneaux lors d'un mariage. Lorsque le dominant ferme le collier au cou de le/la soumis(e), il en devient le responsable. Il s’agit un échange de pouvoir. Le/la soumis(e) peut percevoir alors la sensation d’être libéré(e) de toute responsabilité et de toute culpabilité, ou d'une partie des celles-ci. Il/Elle n’est du coup plus maître de son destin, qu'il/elle confie au dominant ; on peut noter le paradoxe entre le mot  et le fait que le/la soumis(e) soit enchaîné(e). Le collier est souvent utilisé dans des jeux de rôle impliquant l’humiliation car il possède une connotation de contrôle, et donne au/à la soumis(e) un statut d’animal domestique (chien), plus particulièrement quand le collier est combiné avec une laisse. Il peut également être un objet sans connotation forte.

Description 
Il existe des colliers de toutes tailles et de tous types. Outre les colliers spécialement conçus pour les jeux BDSM, il n'est pas rare de voir de simples colliers de chien au cou des soumis(es). Il arrive également que ce soit le maître lui-même qui fabrique le collier.

Matière 
Le collier est le plus souvent fabriqué en cuir. Il en existe également en métal (on distingue les colliers en métal souple et ceux en métal rigide), en latex, en caoutchouc, en tissu, voire en PVC. Une simple chaine cadenassée peut servir de collier, mais, afin que le port du collier soit plus agréable et plus confortable, celui-ci est souvent plat et large, avec sa face intérieure pouvant être doublée par du velours, de la laine ou encore par du cuir dans le cas où le collier est en métal.

Fermeture 
Un collier est avant tout un cercle qui doit être fermé autour du cou du soumis. Pour cela, il existe plusieurs moyens.

 Pour les colliers en cuir, il y a la boucle classique, comme pour une ceinture. Un cadenas n’est pas nécessaire, mais il peut néanmoins être installé, afin que le/la soumis(e) ne puisse enlever son collier seul(e). Pour cela, l’ardillon de la boucle doit être équipé à son extrémité d’un petit cercle de métal, dans lequel on passe l'anse du cadenas. Ainsi ce dernier empêche de délier la boucle et le reste de la courroie.

 Pour les colliers en général, il existe un système présentant un petit arceau de métal à une extrémité de la courroie et plusieurs encoches de la taille de l'arc à l'autre extrémité. Ainsi on fait passer l'arceau dans l’encoche qui correspond le mieux au diamètre du cou du/de la soumis(e), et l’on ferme le tout à l'aide d'un cadenas qui dans ce cas est indispensable.

 Pour les colliers en métal rigide, qui ne peuvent être pliés, le collier possède une forme arrondie dès l'origine et c'est une charnière, située au centre, qui permet l'ouverture et la fermeture sur le cou du/de la soumis(e). Le verrouillage se fait, quant à lui, grâce à un système de vis et d'écrou placés aux extrémités. Un collier en métal rigide a une forme et un diamètre prédéfinis, et ne peut donc pas s'adapter au plus près du diamètre du cou, contrairement aux autres colliers.

 Pour les jeux BDSM soft, le collier peut être fermé via un système velcro.

Taille et forme 

La taille et la forme d’un collier sont très variables. La hauteur peut varier de un à dix centimètres. La taille moyenne est néanmoins d’environ . Un collier est le plus souvent droit mais il peut également avoir des formes beaucoup plus fantaisistes. Certains colliers ont la forme d’une minerve, auquel cas on les appelle colliers de postures.

Point d'attaches 
Le principal but d'un collier est de pouvoir y attacher divers liens, comme les cordes ou les chaînes. Elles-mêmes seront attachées par l'autre extrémité au sol ou au mur, ou aux autres entraves, placées le plus souvent aux poignets et aux chevilles. Ces liens ont pour but de gêner et de limiter, voire empêcher, les déplacements du/de la soumis(e). Un collier doit également pouvoir accueillir une laisse afin de guider et diriger le/la soumis(e) pour son . Cela est possible grâce à un ou plusieurs anneaux placés sur le collier. Dans le cas où il n'y en a qu'un seul, il est placé sur le devant. S'il y en a plusieurs, trois le plus souvent, un est placé sur le devant et les deux autres sur les côtés. Le but d'avoir plusieurs anneaux est de multiplier les points d'attaches pour les chaînes et les cordes. Les anneaux sur les côtés peuvent également servir à attacher les bracelets placés aux poignets pour priver le soumis de l'usage de ses mains.

Les anneaux sont maintenus contre le collier soit par le biais d'un petit morceau de cuir, soit par le biais d'une courroie faisant le tour du collier, en cuir également. L'anneau se trouve ainsi entre le collier proprement dit et la courroie. Pour qu'il soit immobile, des rivets sont placés de part et d'autre de l'anneau. Il est ainsi orientable sans pour autant être mobile.

Il existe deux types d'anneaux :
 le premier est le "D-ring". Il porte ce nom en raison de sa forme. En effet, il est semblable à la lettre D. Il peut être placé sur le collier verticalement ou horizontalement ;
 le second est le "O-ring", car il est rond comme un O. Mais pour que ce cercle soit fixé au collier, une pièce triangulaire fait le lien entre ce dernier et le "O".

Un collier peut combiner les deux types d'anneaux.

Décoration 

Le collier peut être décoré de multiples façons. La plupart du temps, il comporte des pointes de différentes tailles (1 à  de long) ou des rivets de différentes formes (ronde, carrée, pyramidale...), des chaînes. D’autres plus originaux comportent des DELs ou encore une cloche, dans le cas de jeu de rôle ou le/la soumis(e) serait une vache. On peut ajouter une médaille au collier, sur laquelle est inscrit le nom et le rôle du/de la soumis(e) qui le porte (il arrive qu'une plaque remplissant la même fonction soit directement collée sur le collier). Sur un collier, peut être directement fixé un autre accessoire BDSM, comme des bracelets, un bâillon ou des pinces à seins.

Symbolique

Dans le BDSM 
Le collier est avant tout un objet pour restreindre la liberté du/de la soumis(e). Il sert de point d’attache pour divers moyens d’entrave (chaînes, laisse...) afin que le/la soumis(e) devienne immobile. Alors que les menottes ont pour but d'immobiliser au niveau  (en l’occurrence les mains), le collier lui, sert non seulement à l’immobilisation de la tête mais a aussi tendance à servir à l’immobilisation générale du soumis. Un collier peut aussi être une partie d’un déguisement qui est utilisé dans les jeux de rôles sexuels (ex. : tenue de soubrette). Le port d'un collier peut être le signe que le/la soumis(e) est la possession du dominant (de même, au temps de l'esclavage, le collier était un signe visible d'identification des esclaves)

Hors du BDSM 

Ces pratiques sont rarement en relation avec le BDSM. Le collier peut être porté comme un bijou et/ou comme un accessoire de mode. Chez les Gothiques, il est porté par goût esthétique ou par provocation visant à revendiquer une liberté sexuelle qui n'est pas forcément appliquée. Il peut être porté comme un accessoire de mode, comme chez les punks ou gothiques, où il est soit porté pour dénoncer une certaine idée d'aliénation à la société soit pour provoquer le regard.

Notes et références

Article connexe 
 Cravate

BDSM
Accessoire BDSM
Tête et cou